В одиночному розряді тенісного турніру Eckerd Tennis Open 1972, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1972, Ненсі Гюнтер здобула титул, у фіналі перемігши Кріс Еверт 6-3, 6-4.

Сіяні гравчині 

 Кріс Еверт (фінал)
 Ненсі Гюнтер (Переможниця)
 Керрі Мелвілл (чвертьфінал)
 Кріс Еверт (півфінал)

 Франсуаза Дюрр (чвертьфінал)
 Венді Овертон (1-ше коло)
 Джуді Тегарт-Далтон (півфінал)
 Карен Крантцке (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Eckerd Open
Women's Tennis Circuit 1972